Chirino ist der Familienname folgender Personen:

 Martín Chirino (1925–2019), spanischer Bildhauer
 Migdalía Rodríguez Chirino (* 1992), venezolanische Fußballschiedsrichterassistentin
 Willy Chirino (* 1947), kubanischer Salsamusiker